Collegio elettorale di Verona – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1919 al 1923
Collegio elettorale di Verona – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Verona I – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1866 al 1919
Collegio elettorale di Verona I – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993
Collegio elettorale di Verona II – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1866 al 1919
Collegio elettorale di Verona Collina – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993
Collegio elettorale di Verona Pianura – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993
Collegio elettorale di Verona Est – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Verona Ovest – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005